Neuchâtel kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Neuchâtel-Urtière – en kommun i departementet Doubs,

Schweiz 

 Neuchâtel (kanton) – kanton
 Neuchâtel (distrikt) – ett tidigare distrikt i kantonen Neuchâtel
 Neuchâtel – huvudort i kantonen Neuchâtel
 Neuchâtelsjön – en insjö i kantonerna Neuchâtel, Vaud, Fribourg och Bern